

Вебб-Сіті — місто, штат Міссурі
 Вебб-Сіті — місто, штат Оклахома